Bilsdorf ist Ortsname von 
 Bilsdorf (Nalbach), Ortsteil von Nalbach im Saarland
 Bilsdorf (Rambruch), Ortsteil der Gemeinde Rambruch, Luxemburg

Siehe auch
 Pilsdorf